Klauss, Klauß peut faire référence à :

Patronyme 
 Anja Klauss est une autrice et illustratrice d'ouvrages jeunesse ;
  est un réalisateur allemand (1944-2009).
 Max Klauß, un athlète est-allemand (1947 -).
 est un professeur de pédagogie allemand (1949 -).
 Gauthier Klauss, un céiste français (1987 -).
  est un joueur de football allemand (1970 -).
  est un joueur de football allemand (1987 -).
 João Klauss de Mello est un joueur de football brésilien (1997 -).

Autres 
 Chocolats Klaus, une société fondée par Jacques Klauss en 1856.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.
 , une page d'homonymie.

Homonymie de patronyme